Tchkhéidzé ou Tchkheidze peut faire référence à :

Nicolas Tcheidze,

Revaz Tchkheidze (1926-2015).